Palais Czernin steht für folgende Gebäude: 

 Palais Czernin (Prag), Außenministerium der Tschechoslowakei bzw. der Tschechischen Republik
 Palais Czernin (Wien), Bezeichnung mehrerer Gebäude in Wien